Майдла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Майдла — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.
 Майдла — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Майдла — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Майдла — село у волості Люґанузе повіту Іда-Вірумаа.